Miesenbach je název nebo součást názvu více míst:

 Miesenbach (Dolní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Miesenbach bei Birkfeld – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Ramstein-Miesenbach – město v německé spolkové zemi Porýní-Falc